Ministerhotell han syfta på:

Norska Ministerhotellet – en byggnad uppförd på 1650-talet och riven 1911, residens för den norska statsrådsavdelningen i Stockholm från 1814 till 1905
Utrikesministerhotellet – ett byggnadsminnesmärkt palats från 1600-talet på Blasieholmen i Stockholm, tjänstebostad och representationsvåning för Sveriges utrikesstatsministrar fram till 1962

Se även
Minister
Statsråd (Norge)